Korsyka
 Korsyka Południowa
 Korsyka i Sardynia
 Górna Korsyka